Вацлав Станилавович Ундревич (18 июля 1895, Рига — 30 ноября 1937, Ленинград) — советский учёный-юрист, государственный и общественный деятель, декан факультета права и местного хозяйства СГУ им. Н. Г. Чернышевского (1928—1930), директор Ленинградского юридического института (1931—1937).

Биография 
Вацлав Станиславович Ундревич родился в Риге в 18 июля 1895 года. По национальности поляк.
 1917 год — окончание юридического факультета Императорского Казанского университета.
 С 1917 года — член РСДРП меньшевиков.
 С 1919 года — член РСДРП(б), направлен на ответственную партийную работу.
 1920 год — преподаватель в совпартшколе в Камышинском уезде.
 С 1921 года — работа в трибунале и Саратовской губернской прокуратуре в должности помощника губернского прокурора по уголовным делам. Работу в прокуратуре совмещает с преподавательской деятельностью.
 С 1922 года — преподаватель в Саратовском областном коммунистическом университете.
 1925 год — окончание института научных сотрудников в Саратовском областном коммунистическом университете.
 1924 год — 1927 год — заведующий кафедрой права в Саратовском областном коммунистическом университете.
 С 1927 года — доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса факультета права и хозяйства СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
 1930 год — присвоено звание профессора.
 1928 год — 1931 год — декан факультета права и хозяйства СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
 1931 год — 1937 год — работа в Институте советского строительства и права АН СССР, директор Ленинградского юридического института.
Арестован 27 марта 1937 года и выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде 30 ноября 1937 года приговорен по ст. 58 п. 8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 30 ноября 1937 года.

Публикации

Книги

Статьи

Литература 
 
 
 Архив Президента РФ, опись 24, дело 412, лист 182
 Государственный архив новейшей истории Саратовской области, Фонд 140, опись 1, дело 80, лист 70а // Характеристика на Ундревича В. С.
 Архив Российской академии наук (Санкт-Петербургский филиал), Фонд 225, опись 004а, дело 206 // Личное дело Ундревича В. С., директора Ленинградского юридического института

Ссылки 
 Страница памяти на сайте жертв репрессий Бессмертный барак
 От КОМВУЗА до Президентской академии
 Центр генеалогических исследований
 Архив Президента РФ, опись 24, дело 412, лист 182
 Сталинские списки

Учёные, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Юристы СССР
Юристы
Специалисты по уголовно-процессуальному праву
Преподаватели Саратовского государственного университета
Казнённые в 1937 году